Il singolare del torneo di tennis Allianz Suisse Open Gstaad 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Paul-Henri Mathieu che ha battuto in finale Andreas Seppi 6-7(1), 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (Pritmo turno)
  Michail Južnyj (Pritmo turno)
  Richard Gasquet (quarti)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

 Paul-Henri Mathieu (campione) 
 Marc Gicquel (quarti) 
 Stanislas Wawrinka (Pritmo turno) 
 Potito Starace (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2007
ATP Tour 2007